Камп де Лес Кортс (), известный более как Лес Кортс, является вторым стадионом в истории футбольного клуба «Барселона»; клуб играл на нём после Камп дель Каррер Индастриал и перед использованием текущего стадиона, Камп Ноу. Стадион стал свидетелем роста и консолидации клуба в промежутке от 1922 по 1957 годов. Он был расположен в одноимённом районе, в окружении улиц Нумансии, Травессера де лес Кортс, Валлеспир и Маркес де Сентменат. Стадион имел размеры 102х62 метра и был построен архитекторами Сантьяго Местресом м Хосепом Алемани.

История 
Стадион Лес Кортс был построен в результате долгосрочного плана президента клуба Жоана Гампера, чтобы обеспечить футбольный клуб «Барселона» своим собственным стадионом. Он пришёл на смену прежнему стадиону Камп де ла Инадстриал. Был открыт в 1922 году, первоначальная вместимость стадиона составляла 20 000 человек. Первый матч на этом поле состоялся между «Барселоной» и шотландским клубом «Сент-Миррен». 13 мая 1923 года на стадионе прошел финал Кубка Испании 1923 между клубами «Атлетик Бильбао» и «Европа», а 21 декабря 1924, Лес Кортс принимала матч Сборной Испании и Сборной Австрии.

24 июня 1926 года стадион был местом инцидента, после которого был закрыт на шесть месяцев. Во время матча болельщики «Барселоны» издевались над Национальным Гимном Испании, а затем зааплодировали Гимн Великобритании: Боже, храни Короля, написанную и спетую Королевской морской пехотой Великобритании. Диктатура в лице Примо де Риверы обвинил Жоана Гампера в продвижении Каталонизма. Лес Кортс был закрыт, а Гампера выгнали из страны.

Стадион был домом для Барселоны во время своих двух самых успешных эпох в истории клуба. В течение 1920-х годов вместе с тренером Джеком Гринвеллом и наиболее известными игроками, такими как Паулино Алькантара, Саджибарба, Рикардо Самора, Хосеп Самитьер, Феликс Сесумага и Франц Платко, клуб доминировал в Чемпионате Каталонии и стал одним из лучших футбольных клубов в Испании. Также клуб выиграл первую в истории Ла Лигу, в то время, как базировался на Лес Кортс.

Стадион видел ещё одну успешную эпоху, между 1940-х и 1950-х годах, когда такие игроки, как Антони Рамальетс, Хуан Веласко, Сесар Родригес, Жоан Сегарра, Ладислав Кубала и Луис Суарес помогали команде выигрывать многочисленные трофеи того времени. К концу 1940-х годов Барселоне стало тесно играть на таком маленьком стадионе. Стадион был реконструирован неоднократно, достигнув конечной отметки в 60 000 зрителей. Тогда же, клуб не имел никаких финансовых возможностей расширить стадион и в дальнейшем, поэтому в 1950 году клуб начал строительство нового стадиона.

Был разрушен 2 февраля 1966 года.

Самые крупные победы

Разница мячей +9

Разница мячей +8

Разница мячей +7

Примечания 

Появились в 1922 году в Испании
Здания и сооружения, снесённые в 1966 году
Утраченные футбольные стадионы Барселоны